San Sebastián Tutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Tutla, ort, Oaxaca, San Andrés Dinicuiti, 
 San Sebastián Tutla (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar